Chocho steht für:
 Ngigua (Ngiwa), ein indigenes Volk in Mexiko, von den Nahua als Chochon („Tölpel, Rüpel“) bezeichnet, daher im mexikanischen Spanisch Chocho
 Chocho (auch Ngigua, Ngiwa), gehört zum Östlichen Zweig der Otomangue-Sprachfamilie, die vom Volk der Ngigua (Ngiwa) gesprochen wird

 Anden-Lupine (Lupinus mutabilis)
 der Gattungsname Chocho, ein Synonym von Sechium
 die zu dieser Gattung gehörende Art Sechium edule und ihre Frucht (spanisch Chayote)
 die Gattung Ormosia

Chocho ist der Familienname folgender Personen:
 Andrés Chocho (* 1983), ecuadorianischer Geher